

Geografia 
 Pana, città del Gabon capoluogo del dipartimento di Lombo-Bouénguidi
 Paňa, comune della Slovacchia nel distretto di Nitra
 Pana, comune degli Stati Uniti nell'Illinois

Altro 
 Pana, Sovrano dell'Oltretomba secondo la mitologia Inuit
 Pana, soprannome della squadra di calcio del Panathinaikos